40 års Shu-bi-læum - De 40 største hits er navnet på Shu-bi-duas opsamlingsalbum, som udkom på CD og som download 2013.

Spor

Hitlister og certificeringer

Ugentlige hitlister

Årslister

Certificeringer

Kilder

Opsamlingsalbum fra 2013
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum